Lehesten peut faire référence à :
 Lehesten, ville allemande de l'arrondissement de Saalfeld-Rudolstadt, en Thuringe ;
 Lehesten, commune allemande de l'arrondissement de Saale-Holzland, en Thuringe.